«Танкисты» — советский пропагандистский чёрно-белый полнометражный художественный фильм 1939 года.

Сюжет 
Фильм является псевдо-военной пропагандистской кинокартиной, демонстрирующей возможности советских танков и бронечастей, в которой рассматривается лёгкий и победоносный сценарий возможной войны против вероятного противника.

По приказу некоего «верховного правителя» немецкий генерал Бюллер планирует операцию, в ходе которой немцы должны перейти границу, внезапным ударом захватить крупный участок советской территории и уничтожить город Красноармейск. Однако советские танки нарушают эти планы, форсировав реку через непроходимый обрыв и вынудив немцев к капитуляции.

Актёры 
 Александр Кулаков
 Владимир Чобур
 Иван Кузнецов
 Г. Горбунов
 Михаил Вольский
 Степан Крылов
 Илья Орлов
 Василий Меркурьев
 Дмитрий Дудников

Интересные факты 
Фрагменты из фильма «Танкисты» используются в эпизоде художественного фильма «Трактористы 2».

Фильмы СССР 1939 года
Военные фильмы СССР
Фильмы студии «Ленфильм»
Чёрно-белые фильмы СССР